Эвальды () — несколько дворянских родов.

Один род происходит от австрийского подданного католического исповедания купца Карла Эвальда и его супруги Жозефины.

Другой род происходит из г. Айзенах в Тюрингии. Фридрих (Фёдор) Эвальд (1785—1840)— саксонский подданный, интендант, согласно семейным преданиям, прибыл в Санкт-Петербург вместе с герцогом Максимилианом Лейхтенбергским. Его сыновья:
 Константин Фёдорович (1816—ок. 1881), надворный советник (1863), в 1835 принял присягу на подданство России, младший смотритель имуществ при Дворе Марии Николаевны;
 Фёдор Константинович (1850—1934) — действительный статский советник; в 1907 г. по чину внесен с сыном и внуком в III часть дворянской родословной книги С.-Петербургской губ.
 Фёдор Фёдорович (1881—1942) — полковник (1916), участник 1-й мировой войны, командир 15-го Украинского гусарского полка, эмигрировал в Германию.

 Пётр Федорович (Карл Юстин Петер) (1826—1894) — берейтор, экспедитор по эксплуатации Николаевской железной дороги;

Третий род — потомство саксонского чиновника Фридриха Эвальда, выехавшего в Россию в нач. 1820-х гг. Три его сына были преподавателями детей императорской фамилии:
 Фёдор Фёдорович (1813—1879) — российский педагог;
 Владимир Фёдорович (1823—1891) — российский педагог, почётный вольный общник Императорской Академии художеств;
 Эвальд, Виктор Владимирович (1860—1935) — русский композитор и учёный.
 Эдуард Фёдорович (1833—1892) — российский педагог.

Определением Правительствующего сената, по Департаменту герольдии, от 25.10.1901, утверждено постановление Херсонского дворянского депутатского собрания, от 10.10.1900, «о внесении отставного капитана 2-го ранга Николая Эдуардовича Эвальд, с женой его Лидией Владимировной (рожд. Розмарица) и дочерью Евгенией, а также племянника его, сына умершего брата, коллежского секретаря Владимира Эдуардовича Эвальд, Бориса, в третью часть Дворянской родословной книги, по заслугам отца первого, а последнего деда, действительного статского советника Эдуарда Фёдорова Эвальд».

Ещё один род был внесён в 1911 году в III часть дворянской родословной книги Херсонской губернии. К нему принадлежал Николай Петрович Эвальд (был директором Харьковского зоопарка в 1924—1942 гг.).

Описание герба 
В лазуревом щите, золотая крепостная, с черными швами, стена, из которой выходит рука в стальных латах, держащая серебряный с золотою рукоятью меч и сопровождаемая двумя золотыми шестилучевыми звездами.

На щите дворянский коронованный шлем. Нашлемник: три страусовых пера, из них среднее лазуревое, а крайние — золотые. Намёт на щите лазуревый, подложенный золотом.

Примечания

Литература 
 
 Род Эвальд и его потомки 
 Герб рода дворян Эвальд внесен в Часть 19 Общего гербовника дворянских родов Всероссийской империи, стр. 121 

Дворянские роды, на гербах которых изображены три страусовых пера